

Codici 
 SXE – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Sale (Australia)
 sxe – codice ISO 639-3 della lingua sighu

Altro 
 sXe – abbreviazione di Straight edge, stile di vita punk